Сагалов — фамилия.

 Сагалов, Зиновий Вульфович (Владимирович; 1930—2020) — русский драматург, писатель и поэт, сценарист.
 Сагалова, Дарья Дмитриевна (род. 1985) — российская актриса театра и кино, хореограф.

См. также 
 Сагалович